Pareurythoe är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Gustafson 1930. Pareurythoe ingår i familjen Amphinomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Pareurythoe